Megaraptora é um clado de dinossauros terópodes carnívoros que viveram entre o começo e o fim do Período Cretáceo. Esse grupo tem relações controversas com outros clados de dinossauros terópodes, sendo reposicionados filogeneticamente diversas vezes. Seus membros derivados, os megaraptorídeos, são conhecidos por suas mãos com garras alongadas e braços proporcionalmente grandes, que geralmente são reduzidos em tamanho em outros terópodes.

Descrição 

Megaraptoranos em geral são terópodes de médio porte, variando entre o Fukuiraptor, de 4,2 metros de comprimento, até a maior estimativa do Orkoraptor, com 8,4 metros de comprimento. Em outros casos podemos incluir o Bahariassauro de 11 a 12 metros de comprimento, caso ele realmente pertença a esse clado.

A maioria dos fósseis de megaraptoranos são conhecidos a partir de vestígios fragmentários, não tendo esqueletos muito completos, embora certas características possam ser identificadas em vários membros do clado. Como visto nos megaraptorídeos Murusraptor e Aerosteon, que tinham ossos extensivamente pneumáticos (principalmente o ílio e as costelas), provavelmente estava alojado na face seios conectados aos pulmões, semelhantes aos das aves modernas. Os ossos da perna eram delgados e os metatarsos de várias espécies também indicam que os membros deste grupo provavelmente tinham hábitos cursórios, ou seja, que conseguiram manter uma velocidade constante durante uma longa distância.

Classificação
A classificação dos Megaraptoranos ate hoje é muito debatida no mundo acadêmico, e ja tiveram múltiplas classificações filogenéticas durante os anos. Inicialmente, antes da formação do clado em Benson, Carrano e Brusatte et al. (2010) os gêneros Megaraptor e Fukuiraptor eram interpretados como sendo dromeossaurideos gigantes, devido às suas grandes garras de mão sendo erroneamente identificado como garras do pé. mas esses erros foram corrigidos com artigos futuros, apos mais táxons de animais semelhantes foram sendo descritos, em 2010 o clado Megaraptora teria sido nomeado.

O cladograma abaixo ilustra a revisão mais recente da hipótese de Benson, Carrano, & Brusatte (2010) de que megaraptoranos eram alosauróides dentro da família Neovenatoridae. O cladograma segue Coria & Currie (2016), que acrescentaram Murusraptor ao estudo e utilizaram a família Megaraptoridae, originalmente denominada por Novas et al. (2013).

 
Coelurosauria
Dinossauros do Cretáceo